Fiberfab Sherpa – samochód plażowo-terenowy zaprezentowany w 1975 roku
 Leyland Sherpa – samochód dostawczy produkowany w latach 1974-1982
 Renault Sherpa – seria samochodów wojskowych
 Short C-23 Sherpa – brytyjski samolot transportowy
 Short SB.4 Sherpa – brytyjski samolot eksperymentalny

Zobacz też 
 Szerpowie, szerpa